Kalthoff ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kalthoff (1850–1906), deutscher Reformtheologe, Philosoph und Mitbegründer und der erste Vorsitzende des Deutschen Monistenbundes
 Edgar Kalthoff (1930–2002), deutscher Historiker, Autor und Herausgeber
 Helmut Kalthoff (* 1948), deutscher Fußballfunktionär und -trainer
 Horst Kalthoff (1926–2017), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Johann Heinrich Kalthoff (1803–1839), deutscher Hebraist, Pädagoge und Hochschullehrer